Ionic bedeutet auf Englisch ionisch und wird in folgenden Begriffen verwendet:

 Ionic (Schiff, 1903), Passagierschiff der britischen Reederei White Star Line
 Ionic (Framework),  ein Open-Source-Framework zur Erstellung hybrider Web-Apps auf HTML5-Basis
 Ionische Flüssigkeiten („Ionic Liquids“), organische Salze, deren Ionen durch Ladungsdelokalisierung und sterische Effekte die Bildung eines stabilen Kristallgitters behindern